Lindfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lindfield (del av en befolkad plats), New South Wales, Ku-ring-gai,

Storbritannien 

 Lindfield (parish), England, West Sussex, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar